Eddystone est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Rochers Eddystone, rochers de l'île Rugged

Eddystone, rocher du sud de la Tasmanie
Eddystone Point, lieu du nord-est de la Tasmanie

Eddystone, borough du comté de Delaware en Pennsylvanie
New Eddystone Rock, pilier de basalte situé en Alaska

Eddystone Rock, rochers et récif au nord du détroit des Malouines

Eddystone, ancien nom de l'île Simbo

Eddystone Rocks, bancs de rochers de la Manche
Phare d'Eddystone

Voir aussi
Eddystone, balise Bluetooth à basse énergie de Google
Eddystone Building, tour patrimoniale de Détroit, Michigan
Eddie Stone (né en 1977), acteur pornographique canadien

Homonymie de toponyme